Sax bärs som efternamn av bland andra:
 Adolphe Sax, musiker och uppfinnare av saxofonen
 Agaton Sax, svensk litterär figur
 Dave Sax, amerikansk basebollspelare
 Emil Sax, österrikisk ekonom
 Geoffrey Sax, regissör
 George D. Sax, affärsman, uppfinnare av drive in-banken
 Gyula Sax, ungersk schackspelare
 Marjan Sax, nederländsk feministaktivist
 Steve Sax, amerikansk basebollspelare